Hans Abmeier ist der Name folgender Personen:

* Hans Abmeier (Pädagoge) (1889–1953), deutscher Pädagoge
 Hans-Ludwig Abmeier (* 1927), deutscher Historiker